Маріса Мерліні (; , Рим — , Рим) — італійська акторка.

Біографія 
Починала як співробітник парфумерної фірми. На вибір акторської професії вплинула зустріч із Маріуссією Макаріо, дружиною відомого італійського актора і режисера Ермініо Макаріо. Дебютувала у фільмі режисера Маріо Маттолі «Сьогодні нічого нового/Stasera niente di nuovo» (1942). Маріса Мерліні — одна з найталановитіших характерних актрис післявоєнній Італії, поряд з Анною Маньяні уособлювала стереотип «romana verace/справжньої римлянки». Грала переважно в комедіях. Створила безліч яскравих і життєвих образів італійок у фільмах провідних італійських кінорежисерів — Маріо Монічеллі, Луїджі Коменчіні, Луїджі Дзампа, Алессандро Блазетті, Маріо Камеріні, Джузеппе Де Сантіса, Вітторіо де Сіка, Уго Тоньяцці, Діно Різі, Етторе Скола, Альберто Латтуада. Виконала більше 160-ти ролей в кіно і на телбаченні. Найвідоміша роль Маріси Мерліні — акушерка Аннарела Мірціано в знаменитих комедіях Луїджі Коменчіні «Хліб, любов і фантазія» (1953) і «Хліб, любов і ревнощі» (1954). Остання акторська робота в кіно — Еугенія Річчі у фільмі режисера Пупі Аваті «Друга шлюбна ніч» (2005).

Фільмографія 

 Stasera niente di nuovo (1942)
 Roma città libera (1946)
 L'imperatore di Capri (1949)
 Se fossi deputato (1949)
 Vivere a sbafo (1949)
 Totò cerca casa (1949)
 Marechiaro (1949)
 Amori e veleni (1949)
 Totò cerca moglie (1950)
 Lo zappatore (1950)
 Il capitano nero (1950)
 Наполеон (1951)
 I due sergenti (1951)
 L'eroe sono io (1951)
 Stasera sciopero (1951)
 Signori, in carrozza! (1951)
 La famiglia Passaguai fa fortuna (1951)
 Infame accusa (1952)
 Io, Amleto (1952)
 Ergastolo (1952)
 Altri tempi (1952)
 Viva il cinema! (1952)
 Cani e gatti (1952)
 Il tallone d'Achille (1952)
 Er fattaccio (1952)
 Gli angeli del quartiere (1952)
 Anna, perdonami! (1953)
 La prigioniera di Amalfi (1953)
 Sua altezza ha detto: no! (1953)
 Viva la rivista! (1953)
 Ti ho sempre amato! (1953)
 Finalmente libero! (1953)
 Gli eroi della domenica (1953)
 Tormento di anime (1953)
 1953: Хліб, любов і фантазія
 Due lacrime (1954)
 Gli amori di Manon Lescaut (1954)
 1954: Хліб, любов і ревнощі
 Di qua, di là del Piave (1954)
 Le signorine dello 04 (1955)
 Destinazione Piovarolo (1955)
 La canzone del cuore (1955)
 Cortile (1955)
 Porta un bacione a Firenze (1956)
 Tempo di villeggiatura (1956)
 Il bigamo (1956)
 Dinanzi a noi il cielo (1957)
 1957: Лікар і чаклун / (Il medico e lo stregone) — Мафальда
 Padri e figli (1957)
 Il momento più bello (1957)
 Liana, la schiava bianca (Liane, die weiße Sklavin) (1957)
 Mariti in città (1957)
 Vacanze a Ischia (1957)
 Io, mammeta e tu (1958)
 Ladro lui, ladra lei (1958)
 Resurrezione (Auferstehung) (1958)
 Il bacio del sole (Don Vesuvio) (1958)
 La cento chilometri (1959)
 Roulotte e roulette (1959)
 Il mondo dei miracoli (1959)
 Tutti innamorati (1959)
 1959: Музичний автомат кричить про любов
 I piaceri dello scapolo (1960)
 Il carro armato dell'8 settembre (1960)
 Le ambiziose (1960)
 1960: Поліцейський / (Il vigile) — Амалія Роспіньолі
 La garçonnière, (1960)
 Ferragosto in bikini (1960)
 Gli incensurati (1961)
 Mariti a congresso (1961)
 Akiko (1961)
 Fra' Manisco cerca guai (1961)
 1961: Il mondo nella mia tasca (An einem Freitag um halb zwölf)
 1961: Страшний суд
 Il mantenuto (1961)
 Nerone '71 (1962)
 Bandito sì... ma d'onore (1962)
 Colpo gobbo all'italiana (1962)
 Le massaggiatrici (1962)
 Esame di guida (Tempo di Roma) (1963)
 I mostri (1963)
 Squillo (1964)
 La ragazza meravigliosa (1964)
 Crucero de verano (1964)
 Questa pazza, pazza, pazza, gioventù (Loca juventud) (1965)
 Un amore (1965)
 La fabbrica dei soldi (1966)
 Io, io, io... e gli altri (1966)
 La ragazza in prestito (1966)
 Gli altri, gli altri e noi (1967)
 Il sigillo di Pechino (Die Hölle von Macao) (1967)
 Toutes folles de lui (1967)
 Donne, botte e bersaglieri (1968)
 Il grande silenzio (1968)
 Lisa dagli occhi blu (1969)
 Dramma della gelosia (1970)
 Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa (1970)
 Non commettere atti impuri (1971)
 Mio padre Monsignore (1971)
 Continuavano a chiamarli i due piloti più matti del mondo (1972)
 Il maschio ruspante (1973)
 L'albero dalle foglie rosa (1974)
 A pugni nudi (1974)
 5 matti vanno in guerra (Les bidasses s'en vont en guerre) (1974)
 Le dolci zie (1975)
 Una bella governante di colore (1976)
 Stangata in famiglia (1976)
 Le impiegate stradali — Batton Story (1976)
 Oh, Serafina! (1976)
 La bidonata (1977)
 La mazzetta (1978)
 La moglie in vacanza... l'amante in città (1980)
 L'altra donna (1981)
 Pierino contro tutti (1981)
 Mia moglie torna a scuola (1981)
 L'onorevole con l'amante sotto il letto (1981)
 Cornetti alla crema (1981)
 Gianburrasca (1982)
 Arrivano i miei (1983)
 Sfrattato cerca casa equo canone (1983)
 Il tifoso, l'arbitro e il calciatore (1983)
 Qualcosa di biondo (1984)
 Mutande pazze (1992)
 Ricky & Barabba (1992)
 Mi fai un favore (1996)
 Ladri si nascee (1997)
 Pazzo d'amore (1999)
 Vacanze sulla neve (1999)
 Teste di cocco (2000)
 Calmi cuori appassionati (Reisei to jônetsu no aida) (2001)
 La seconda notte di nozze (2005)

Примітки 

Уродженці Рима
Кіноактори Італії XX століття
Кіноактори Італії XXI століття
Театральні актори Італії XX століття
Театральні актори Італії XXI століття
Померли в Римі